Název Auerbach má více významů:

Lidé 
 Berthold Auerbach, německý spisovatel židovského původu.
 Bertrand Auerbach, francouzský geograf a historik.
 Erich Auerbach, český fotograf z období druhé světové války a po ní
 Erich Auerbach (filolog), německo-židovský filolog
 Josef Auerbach (1885-1969), filmový producent, výrobce a distributor, zakladatel filmových společností Elektafilm a Slaviafilm
 Norbert Auerbach, česko-americký filmový producent.

Místa 
 Auerbach (Vogtland) – německé město v saském zemském okrese Fojtsko
 Auerbach (Dolní Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Auerbach (okres Krušné hory) – obec v německém zemském okrese Krušné hory v Sasku

Externí odkazy